Kolekcjoner kości (The Bone Collector) – powieść Jeffery'ego Deavera z 1997 roku
 Kolekcjoner kości (The Bone Collector) – film z 1999 roku